Příjmení Straňák nosí více významných osobností:

 František Straňák (1875–1957) – český bakteriolog a fytopatolog
 Josef Straňák (1902–1982) – český a československý politik
 Vincenc Straňák (1894–1967) – český katolický kněz, teolog a člen řádu dominikánů